Bekken (anatomie), een deel van het lichaam van mens of dier;
Bekken (muziekinstrument) of cimbaal, een slagwerkinstrument in de muziek;
In de geografie en geologie: 
Bekken (geologie), een stuk van de aardkorst waar extensie, daling en sedimentatie plaatsvindt;
Een drainagebekken is het stroomgebied van een rivier;
Een glaciaal bekken, een depressie in het landschap, gevormd door gletsjers;
Een inslagkrater, een depressie in het landschap, gevormd door een meteorietinslag.
Een retentiebekken, een plaats waarin het overtollige water van een rivier opgevangen wordt.
Als werkwoord: 
Praten, bijvoorbeeld goed gebekt zijn of iemand afbekken;
Zoenen (informeel);
Als zelfstandig naamwoord: het meervoud van bek (de dierlijke snavel of mond).